The Big Scoop – cortometraggio del 1910 diretto da Frank McGlynn Sr.
The Big Scoop – cortometraggio del 1922 diretto da Mason N. Litson
The Big Scoop – cortometraggio del 1931 diretto da Harry Sweet